Paul Rodriguez peut désigner :
 Paul Rodriguez (1955-), un acteur américain ;
 Paul Rodriguez (1984-), un skateboarder américain.